Jaji bezeichnet:

 Jají, eine Gemeinde in der Municipio Campo Elías im Bundesstaat Mérida in Venezuela
 Jaji (Nigeria), eine Stadt im Bundesstaat Kaduna in Nigeria

Jaji ist der Name von:

 Rais Jaji, afghanischer Cricket-Manager